Toponímia:
 Modena  o Mòdena , ciutat d'Itàlia a la regió d'Emília-Romanya, capital de la província de Mòdena 
 Modena (Illinois), comunitat no incorporada al comtat de Stark (Illinois, EUA)
 Arquebisbat de Mòdena-Nonantola, seu metropolitana de l'Església catòlica, que pertany a la regió eclesiàstica Emília-Romanya 
 Catedral de Mòdena, església catòlica d'estil romànic a la ciutat de Mòdena (Itàlia)
 Ducat de Mòdena, estat creat com domini personal de la Casa d'Este, que existí entre els anys 1452 i 1859 quan fou incorporat al Regne de Sardenya
 Província de Mòdena, província que forma part de la regió d'Emília-Romanya (Itàlia) 
 Esdeveniments:
 Gran Premi Ciutat de Mòdena, cursa ciclista d'un dia que es disputa a Mòdena (Emília-Romanya) 
 Milà-Mòdena, cursa ciclista que es disputà al nord d'Itàlia, entre les ciutats de Milà i Mòdena 
 Organitzacions:
 Modena F1, constructor de cotxes de competició italià que va arribar a disputar curses a la Fórmula 1 
 Universitat de Mòdena, universitat estatal d'Itàlia amb seu a la ciutat de Mòdena (Itàlia)
 Modena City Ramblers, grup italià de folk combatiu format l'any 1991.
 Modena Football Club, club de futbol de la ciutat de Modena (Itàlia) 
 Miscel·lània:
 Stefano Modena (1963, Modena, Emília-Romanya), pilot de curses automobilístiques italià que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Vinagre de Mòdena, vinagre amb gust fort, utilitzat tradicionalment en la cuina italiana